Склозавод Hrastnik  () — акціонерне товариство, що базується в місті Храстник, яке виробляє в основному столове скло, спеціальну скляну тару і скло для освітлення. Виробництво відбувається машинно та вручну. Компанії більше 150 років.

Історія 

Бажання власників вугільних шахт використовувати вугілля як джерело енергії для виробництва продукції якнайбільше та максимально наближено до розкопок вплинуло на розвиток склозаводу в .  Такий же намір мав керівник шахти ртуті Ідрія Хіппман, який хотів виготовляти скляну тару для зберігання сублімату та ліків. Оскільки вся деревина в околицях Ідрії споживалася шахтою, у Відні він отримав дозвіл лише на будівництво заводу, який би розташовувався в Загор'є-об-Сави; для нього було достатньо енергії (вугілля) та кварцового піску, а поруч розташовувався транспортний шлях (річка Сава). Склозавод почав функціонувати в 1804 році. Його експлуатація загрожувала багатьма проблемами (якість продукції, пожежна шахта та зниження поставок вугілля у 1815-1817 рр.), після чого він перестав працювати. Бізнес було відновлено близько 1820 року.

Через велику кількість деревини в Козянському регіоні з кінця 18 століття діяло кілька склозаводів, аж до теперішніх 12, в тому числі поблизу Рогашської Слатини, куди в 1928 році було передано виробництво зі скляної фабрики в Загор'є. Розвиток склозаводу є важливим для Полани під Ліскою. Він почав діяти в 1778 р., після 1801 р. його перенесли в Міши поблизу поселення Юрклоштер. Після смерті Франца Громана в 1858 р. склозавод перейшов до зятя Едуарда Дж. Гайдера, інженера і директора Трієста Ллойда. Президент цієї компанії купив дубову шахту в 1845 році з асоціацією гуртових продавців, і оскільки Хайдер знав, що застарілі лісові колоди в Юрклоштері рахуються днями, в 1858 році він придбав землю з вугільної шахти Храстник на початку ущелини Пекель біля Південної залізниці. У 1860 році нещодавно побудований завод з двома плавильними, двома холодильними та шести іншими печами почав випускати ті ж продукти, що і раніше в Юрклоштері (скло для пива, медичне скло, гладке і мелене скло та кришталеве скло). Того ж року почала працювати нова скляна фабрика-конкурент в Загор'є-об-Сави. Через від’їзд скловиробників у 1870 році Гайдер був змушений продати скловиробництво. Покупцем став Карл Франк Бургер, зять власника хімічного заводу в Храстнику. Нестабільність робітників була причиною деяких змін власності, поки управління компанією в 1903 році вдова Вільяма Абеля не передала Франку Вельшнігг. Вельшнігг значно модернізував і розширив бізнес, зокрема збільшив продажі за кордон, у тому числі й за океани. Завдяки успішному бізнесу, у 1913 році храстничани придбали склозавод у Загор'є-об-Сави.

Після Першої світової війни власники вперше зіткнулися з кадровими проблемами (багато скляних виробників були німцями та чехами) та дефіцитом сировини, а після будівництва декількох заводів у Сербії та Хорватії відбулося також надвиробництво. Вельшнігг відійшов, а управління знову перейняли наступники Абеля і придбали кілька заводів по всій країні у складі Об'єднаної фабрики скла.

У 1945 р. скляний комбінат Hrastnik був націоналізований, а в 1946 р. було засновано словенський склозавод Slovenske steklarne Hrastnik in Rogaška Slatina; ще в 1947 році склозавод став приватним. До 1960 р. більшість виробів виготовлялось за каталогом 1939 р. Однією з новинок на той час була пляшка безалкогольного газованого напою . На початку 1960-х виробництво почало модернізуватися, і в 1973 році була введена перша повністю автоматизована лінія для виробництва пляшок і келихів. Вони перейшли на електричне плавлення в 1971 і 1972 роках. У 1980-х роках фабрика покривала 80% потреб Югославії в баночках для громадського харчування та домашніх господарств і 90% вимог до тонкого упакування для фармацевтичних препаратів, косметики та продуктів харчування.

Після незалежності Словенії (і декількома роками раніше із закриттям південних ринків Югославії) та пожежі складів 1990-х років почалися складні часи для виготовлення скла. Програма була розділена на три основні напрямки: столовий посуд, для освітлення та програма для упакування (тара). У 1991-1996 роках вони перейшли на виготовлення посуду високого класу та відновили повністю виробництво. Вони також розробляють власні бренди.

Завдяки трансформації власності на компанію та передачі часток, компанія у 2010 році перейшла у мажоритарну власність Ігоря Лага, і з того часу компанією керує Андрій Божич. В останні роки компанія наводиться як приклад належної практики вирішення бізнес-проблем.

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 
 Історія  

Підприємства Словенії